Der Dreiband Grand Prix 1988/4 war das 12. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 9. Oktober 1988 in Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1988" ausgetragen.

Geschichte 
Die Regeln für Spa wurden geändert. Es qualifizieren sich ab jetzt die zwei Besten des Turniers für die BWA-Weltcupplätze elf und zwölf. Das schafften der französische Cadre-Spezialist Francis Connesson und der Däne Karsten Lieberkind. Knapp gescheitert waren der Belgier Laurent Boulanger und der Deutsche Hans-Jürgen Kühl.

Turniermodus 
Acht BWA-Spieler waren gesetzt. Acht ausgeloste Spieler wurden auch gesetzt. In einer Qualifikation wurden die acht restlichen Plätze für das Hauptturnier ausgespielt. Es gab erst ein 1/16 und dann ein Achtelfinale. Der Rest spielte das Hauptturnier ab dem Viertelfinale.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Finalrunde (KO-Runde)

Einzelnachweise 

1988/4
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Spa (Belgien)